The Bedroom Sessions – jest pierwszym albumem brytyjskiego zespołu Bring Me the Horizon.

Lista utworów 
 "Medusa" - 05:28 
 "Shed Light/Metal Song" - 03:51 
 "Who Want's Flowers When You're Dead? Nobody" - 04:54 

Albumy Bring Me the Horizon
Albumy demo
Albumy muzyczne wydane w roku 2004